De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1982 werd op maandag 10 januari 1983 gehouden. Eric Gerets won deze voetbalprijs voor het eerst. De vorige keer dat een speler van Standard Luik deze prijs won was exact 10 jaar geleden.

De prijsuitreiking
Op voorhand werd Ludo Coeck beschouwd als een topfavoriet voor de Gouden Schoen. De blessuregevoelige middenvelder van RSC Anderlecht had er namelijk een sterk WK in Spanje opzitten. 

Maar het was uiteindelijk Eric Gerets die de Gouden Schoen in de wacht sleepte. Gerets had met Standard in 1982 voor het eerst in 11 jaar de landstitel veroverd. Bovendien had hij er net als Coeck een goed WK opzitten. De aanvoerder van de Rouches won zowel de eerste als de tweede stemronde en mocht zich zo een verdiende winnaar noemen.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1982